Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 93001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 2 września 2000 do 4 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

93001-93100

93101-93200

93201-93300

93301-93400

93401-93500

93501-93600

93601-93700

93701-93800

93801-93900

93901-94000

Przypisy 

Lista planetoid 093001-094000